Nanna – bogini w mitologii nordyckiej
 Nanna – sumeryjski bóg Księżyca
 Nanna – rodzaj motyli z podrodziny niedźwiedziówkowatych
 (1203) Nanna – planetoida z pasa głównego